Галела:
 Галела (народ) — папуасский народ в Индонезии.
 Галела (язык) — язык этого народа, относится к западно-папуасским языкам.
  — город на острове Хальмахера, Индонезия.